Atlantis II («Beyond Atlantis» за пределами Европы) — приключенческая компьютерная игра, разработанная компанией Cryo Interactive Entertainment и выпущенная Cryo Interactive Entertainment 15 декабря 1999 года. Игра названа по имени игры-предшественницы, «Atlantis: The Lost Tales».

Она является второй среди серии игр Atlantis, до неё была «Atlantis: The Lost Tales», а следом за ней вышли «Atlantis III: The New World», «Atlantis Evolution» и «The Secrets of Atlantis: The Sacred Legacy».

Сюжет 
В этой приключенческой игре Тэн, Носитель Света, пытается добраться до «Шамбалы», чтобы соединить Свет и Тьму воедино. Чтобы найти Шамбалу, он должен собрать части, которые составляют «дорогу в Шамбалу» из разных мест и периодов времени: Китай, Ирландия и Юкатан.

Атлантида в культуре и искусстве
Компьютерные игры 1999 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Игры для Windows
Квесты
Компьютерные игры, разработанные Cryo Interactive